

Россия 
Сушилово — населённый пункт:
 деревня в Боровичском районе Новгородской области России:
 Сушилово — в Прогресском сельском поселении;
 Сушилово — административный центр Сушиловского сельского поселения.

Украина 
 Сушилово — село в Сумской области (Украина)